Пуерта де Хесус Марија има више значења:

 Пуерта де Хесус Марија (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерта де Хесус Марија, Ла Росита (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику